Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Zina Garrison che ha battuto in finale Hana Mandlíková 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (finale)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Zina Garrison (campionessa)
 Helena Suková (semifinali)

 Manuela Maleeva (quarti di finale)
 Barbara Potter (secondo turno)
 Assente
 Raffaella Reggi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1985